Алькасарен () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 48 км². Население — 722 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 ALCAZARÉN. Descripción, historia y fotografías

Муниципалитеты Вальядолида